Rada Wykonawcza (Andora)
 Rada Wykonawcza (Martynika)
 Rada Wykonawcza (Nowa Południowa Walia)